McClintic ist der Familienname folgender Personen:

 Guthrie McClintic (1893–1961), US-amerikanischer Schauspieler, Film- und Theaterproduzent
 James V. McClintic (1878–1948), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 McClintic-Marshall Company, US-amerikanisches Stahl- und Stahlbauunternehmen